Вулиця Олекси Тихого — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Дубно Рівненської області.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Києві
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Краматорськ Донецької області, колишня Орджонікідзе, частина майбутнього Проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Слов'янськ Донецької області, частина майбутнього Проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Дружківка Донецької області, колишня Московська, частина майбутнього Проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у селищі Олексієво-Дружківка Донецької області, частина майбутнього Проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Костянтинівка Донецької області, колишня Правобережна, частина майбутнього Проспекту Олекси Тихого.
 Вулиця Олекси Тихого — вулиця у місті Буча Київської області.

Вулиці, названі на честь людей